Лепский — фамилия. Известные носители:

 Лепский, Владимир Евгеньевич (род. 1944) — методолог, участник Московского методологического кружка.
 Лепский, Георгий Соломонович (1919—2002) — советский бард.
 Лепский, Ефим Моисеевич (1879—1955) — педиатр, организатор здравоохранения